Пойа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Флёранс. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32306.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 75 км северо-западнее Тулузы, в 26 км к северу от Оша.

На востоке коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 613 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 387 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 281 были экономически активными, 106 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 281 активных жителей работали 262 человека (137 мужчин и 125 женщин), безработных было 19 (6 мужчин и 13 женщин). Среди 106 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер